Мухаммад I
 Мухаммад I ан-Насир — мамлюкский султан Египта, который трижды восходил на престол: с декабря 1293 по декабрь 1294 года, с 1299 до 1309 и с 1309 до своей смерти в 1341
 Мухаммад I (эмир Кордовы) — эмир Кордовы (852—886), сын Абд ар-Рахмана II, представитель династии Омейядов
 Мухаммад I аль-Галиб — эмир Гранады с 1232 по 1273 год
 Мухаммад I (Аббад I) — эмир Севильи в 1023—1042, основатель династии Аббадидов
 Кутб ад-Дин Мухаммед I — хорезмшах с 1097 по 1127 годы, сын Ануш-Тегина
 Мухаммад-хан I — хан Моголистана (1408—1416)